Ла-Шапе́ль-Сен-Марте́н-ан-Плен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 145 км на південний захід від Парижа, 45 км на південний захід від Орлеана, 16 км на північний схід від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 280 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 735,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт Ла-Шапель-Сен-Мартен-ан-Плен 
 Ла-Шапель-Сен-Мартен-ан-Плен на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Шапель-Сен-Мартен-ан-Плен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер